Nagy Alekosz (Dunaújváros, 1978. szeptember 9. –) magyar médiaszemélyiség.

Életpályája 
Anyja Vája Gatyisz görög származású, aki többször szerepelt fia műsoraiban, apja Nagy Tibor érdi lakos fiaként született 1978-ban. Vagyonőrként és lakodalmas zenészként dolgozott.

A valóságshow-sztár 
Részt vett a Való Világ 4 valóságshowban, az elsők között 2010. november 24.-én költözött be a villába és 165 nappal később győztesként távozhatott. A műsor után nem sokkal, 2011. májusában az RTL Klub TV csatorna új valóságshowjában tűnt fel ezúttal "főszerepben": "Szerelem a legfölsőbb szinteken – Alekosz menyasszonyt keres" című műsorban neki kerestek menyasszonyt. 2011 őszén után a konkurens TV2 ÖsszeEsküvők című műsorában jelent meg, ami az RTL Klub-hoz kötődő szerződése miatt mind magának mind a csatornának bonyodalmat okozott. 2011-ben könyve jelent meg, amiben kifejti, hogy mi kell ahhoz hogy az ember sikeres legyen egy valóságshow szereplőjeként. Könyve a megjelenésekor nem lett sikeres: 2013 novemberéig alig 1000 példány fogyott el belőle.

Napjainkban 
2021 óta főleg botrányai és médiahack jellegű szereplései miatt került a bulvárhírekbe. Több "szakértői" titulust is aggatott már magára: "civil politikai elemzőként" a 2021-es előválasztást értékelte, a 2023-as Szerencsekerék szereplése alkalmával 17 tagból álló "teljes titulusának" bemondatását kérte (e szerint ő többek között "gróf", "koronaherceg", "taxisofőr", "etikus hekker", "vagyonőr", "nemzetbiztonsági kockázati tényező"). 2023. januárjában közösségi mádia felületén bejelentette hogy az Üveg Tigris 4.-ben szerepet kapott ő alakítja Kovács "Koko" Istvánt, a hírt a film producere Kovács Gábor cáfolta, mivel a film még egyáltalán nem készül csupán ötletek merültek fel róla, de Alekosz neve nem került elő a lehetséges szereplők között. 2023. március 6.-án hajnalban szomszédai rendőrt hívtak rá, mivel hangosan hallgatta Zámbó Jimmy zenéit.

TV szerepei 

 Való Világ 4 (2010-2011)
 Szerelem a legfölsőbb szinteken – Alekosz menyasszonyt keres (2011)
 ÖsszeEsküvők (2011)

Könyve 

 Fordított világ – Titkok a villából (2011)

Jegyzetek 

1978-ban született személyek
Dunaújvárosiak
Élő személyek
Görög származású magyarok
Magyar médiaszemélyiségek